Arlanzón (gmina) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León
 Arlanzón (rzeka) – rzeka w Hiszpanii, w regionie Kastylia i León.